Marie de Portugal peut désigner :
 Marie-Constance de Portugal (1313-1357), reine de Castille ;
Marie de Portugal (1342-1375), marquise de Tortosa :
 Marie-Manuelle de Portugal (1527-1545) princesse des Asturies ;
 Marie de Portugal (1521-1577), la fille de Manuel  de Portugal et d'Éléonore de Habsbourg ;
 Marie de Portugal (1538-1577), duchesse de Parme et de Plaisance par son mariage avec Alexandre Farnèse (1545-1592) ;
 Marie  (1734-1816), reine souveraine de Portugal, Maria Francisca avant son accession au trône, dite la pieuse ou la folle. Son époux était Pierre III de Portugal ;
 Marie II (1819-1853), reine souveraine de Portugal, Maria da Glória avant son accession au trône, dite l'éducatrice. Son époux était Ferdinand II de Portugal.

Homonymie dynastique